Can Fortuny (Arenys de Munt), masia d'Arenys de Munt, al Maresme
 Can Fortuny de Dalt, masia de Riells i Viabrea, a la Selva
 Can Fortuny de Font-rubí, masia de Font-rubí, a l'Alt Penedès
 Can Fortuny del carrer Major, casa d'Hostalric, a la Selva
 Can Fortuny del carrer Verge dels Socors, casa d'Hostalric, a la Selva